Дубовик — фамилия, распространённая в Беларуси, Литве, Польше, России и на Украине.
Предположительно, фамилия возникла в конце XVIII — начале XIX веков.
 
 
 Дубовик, Иван Тихонович (1942—2015) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Дубовик, Карп Андреевич (1881—?) — казак, член Государственной думы II созыва от Полтавской губернии.
 Дубовик, Леонтий Фёдорович (1902—1952) — театральный режиссёр и педагог.
 Дубовик, Максим Николаевич (род. 1973) — советский и российский футболист
 Дубовик, Павел Евгеньевич (род. 1986) — российский и казахстанский хоккеист с мячом
 
 Дубовик, Ольга Леонидовна (род. 1949) — российский учёный-юрист, специалист в области экологического права.
 Дубовик, Феодосий Исидорович (1869—?) — член I Государственной Думы от Полтавской губернии, крестьянин.

 Составные фамилии
 Филипович-Дубовик, Антоний Адам (1865—1930) — виленский строительный техник и архитектор, автор проектов множества частных домов и нескольких десятков костёлов в Литве и Белоруссии.